Droga ekspresowa R3 (Czechy)
 Droga ekspresowa R3 (Słowacja)
 Droga R3 (Belgia)